Aavere (Anija), een dorp in de Estlandse gemeente Anija
 Aavere (Tapa), een dorp in de Estlandse gemeente Tapa
 Aavere (Väike-Maarja), een dorp in de Estlandse gemeente Väike-Maarja